American Girl bezeichnet:

 American Girl, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2002
 American Girl Wash, Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 American Girl Gulch, Tal im US-Bundesstaat Idaho
 American Girl (Puppen), Produktserie von Puppen
 American Girl (Lied), ein Lied von Tom Petty & the Heartbreakers